La denominazione Sukhoi Su-19, che in effetti non venne mai adottata, può riferirsi a due aeroplani sovietici:
Sukhoi Su-24  – gli occidentali erroneamente pensarono che la denominazione di questa macchina fosse Su-19
Sukhoi Su-19  – la denominazione Su-19 era riservata ad un cacciabombardiere da attacco al suolo, derivato dal Su-15.